PLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Placencia (Belize)